Die Abkürzung JFM steht für:
 Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik, Referateorgan auf dem Gebiet der Mathematik
 Journal of Fluid Mechanics, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zum Thema Strömungsmechanik
 Jugendfeuerwehrmitglied, ein Mitglied der Jugendfeuerwehr
 Junkers Flugzeug- und Motorenwerke

JFM